Ashcroft bezeichnet

 Ashcroft (Volk), eine der First Nations in Kanada

Orte in Kanada:
 Ashcroft (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Ashcroft (Colorado), im Pitkin County
 Ashcroft (Maryland), im Anne Arundel County
 Ashcroft (Massachusetts), im Norfolk County
 Ashcroft (Virginia), im Albemarle County

Personen:

 Alan Ashcroft (1930–2021), australischer Rugby-Union-Spieler
 Billy Ashcroft (* 1952), englischer Fußballspieler
 Catherine Ashcroft, englische Musikerin (Irish Folk)
 Charlie Ashcroft (1926–2010), englischer Fußballspieler
 Frances Ashcroft (* 1952), englische Humangenetikerin und Physiologin
 Frederick Noel Ashcroft (1878–1949), Mineraliensammler, Sammlung im Natural History Museum
 Jimmy Ashcroft (1878–1943), englischer Fußballtorhüter
 John Ashcroft (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Johnny Ashcroft (* 1927), australischer musikalischer Unterhaltungskünstler
 Kane Ashcroft (1986–2015), englischer Fußballspieler
 Lee Ashcroft (* 1972), englischer Fußballspieler

 Neil Ashcroft (1938–2021), britischer Festkörperphysiker
 Peggy Ashcroft (1907–1991), britische Schauspielerin
 Peter Ashcroft (1928–2008), britischer Motorsport-Direktor
 Ray Ashcroft (* 1952), britischer Schauspieler
 Richard Ashcroft (* 1971), britischer Musiker
 Samuel Ashcroft (1921–2006), US-amerikanischer Pionier der Blindenschrift
 William Ashcroft (19. Jahrhundert), britischer Maler

Sonstiges:
 Ashcroft-Sherwood Drain, Fließgewässer im Wayne County, Michigan
 Ashcroft Mine, Mine im Pitkin County, Colorado

Siehe auch:
 Ashcraft